Lost Highway (film), Amerikaanse thriller uit 1997
 Lost Highway (nummer)
 Lost Highway (opera), opera van Olga Neuwirth